Австралия имеет мягкую двухпартийную политическую систему, при которой преобладающее значение в политической жизни страны имеют две основные политические партии (или партийные коалиции), а остальным партиям и независимым кандидатам крайне сложно завоёвывать места в парламенте. Тем не менее, использование системы преференциального голосования (при которой избиратель проставляет в избирательном списке цифры против фамилий кандидатов, соответствующие порядку, в котором он за них голосует) делает попадание в парламент для партий, не входящих в так называемую дуополию, несколько более простой задачей, чем в других англоязычных странах, включая США.

Избирательная система пропорционального представительства позволяет этим партиям завоёвывать места в Сенате и в верхних палатах законодательных собраний штатов и территорий, но не в национальной Палате представителей.

Для того чтобы зарегистрироваться как политическая партия, заявители должны разработать хартию с изложением основ идеологии партии, а также иметь в своём составе, по крайней мере, одного члена парламента или 500 избирателей. Партия может быть лишена регистрации, если она не соответствует этим требованиям.

Федеральные парламентские партии 
В австралийской политической жизни доминируют три политические партии, две из которых составляют правоцентристскую либерально-национальную коалицию:
 Либеральная партия Австралии () — либерально-консервативная партия правого центра, представляющая интересы деловых кругов, среднего класса и некоторых групп сельского населения. 58 мест в палате представителей и 23 в Сенате (90 и 33 вместе с союзниками по коалиции).
 Младший партнёр по коалиции — Национальная партия Австралии () — ранее называлась Аграрной партией () — правоцентристская сельско-консервативная партия, представляющая интересы сельского населения и вообще жителей сырьевых районов. 9 мест в палате представителей и 3 в Сенате.
 Австралийская лейбористская партия () — социал-демократическая партия, тесно связанная с профсоюзами. 55 мест в палате представителей и 25 в Сенате.

Либерально-национальная коалиция находилась у власти с 1996 по 2007 годы, однако на парламентских выборах 2007 года победу одержали лейбористы, повторив свой успех в 2010 году.

В 2008 возникла и стала влиятельной силой не только в Квинсленде (после победы на выборах в Законодательное собрание штата в 2012 сформировала правительство штата), но и в федеральном парламенте
 Либеральная национальная партия Квинсленда (Liberal National Party of Queensland; LNP) — младший партнёр либерально-национальной коалиции, представляющий её в Квинсленде. 22 места в Палате представителей и 6 в Сенате.

На выборах 2013 коалиция либералов, Национальной партии, Либеральной национальной партии Квинсленда и Аграрной либеральной партии одержала победу и сформировала правительство во главе с лидером Либеральной партии Тони Абботтом.

Среди мелких партий в первую очередь можно отметить такие, как:
 Аграрная либеральная партия () — младший партнёр либерально-национальной коалиции, представляющий её в Северной Территории. 1 место в палате представителей и 1 в Сенате.
 «Австралийские зелёные» () — левая экологическая партия. 1 место в палате представителей и 9 в Сенате.
  () — социально-консервативная право-популистская. 1 место в палате представителей.
 Демократическая лейбористская партия () — левоцентристская в экономических вопросах, консервативная в социальных, выступает против неолиберализма. 1 место в Сенате.
 «Семья прежде всего» () — партия, проповедующая консервативные христианские ценности. Занимает 2 места в законодательном собрании Южной Австралии.
  () — христианско-демократическая партия, занимающая национал- и социал-консервативные позиции. Занимает 2 места в законодательном собрании Нового Южного Уэльса.
  () — создана в защиту права граждан на владение и ношение оружия. Занимает 2 места в законодательном собрании Нового Южного Уэльса.
  () — выступает в защиту инвалидов и их достоинства. Занимает 1 место в законодательном собрании Южной Австралии.
  () — социально-либеральная центристская партия среднего класса. На выборах в 2010 году потеряла представительство в парламенте.

Лидеры политических партий 
 Либеральная партия Австралии () — член Палаты представителей Тони Аббот ()
 Национальная партия Австралии () — член Палаты представителей Уоррен Трасс ()
 Австралийская лейбористская партия () — член Палаты представителей Джулия Гиллард ()
 Либеральная национальная партия Квинсленда — член парламента Квинсленда Джефф Сини (Jeff Seeney)
 Аграрная либеральная партия — член парламента Северной Территории Терри Миллс ()
 Австралийские зелёные — сенатор Боб Браун ()
 Каттеровская Австралийская партия — член Палаты представителей Боб Каттер ()
 Демократическая лейбористская партия — сенатор Джон Мэдиган ()
 «Семья прежде всего» — бывший сенатор Стив Филдинг ()
 Христианско-демократическая партия — преподобный Фред Нил ()
 Партия стрелков и рыболовов — Роберт Браун ()
 «Достоинство для инвалидов» — прежний лидер Пол Кольер () умер, новый пока не избран.
 «Австралийские демократы» — Даррен Черчилль ()

Мелкие партии, зарегистрированные на федеральном уровне 
 Партия справедливости к животным () — защита прав животных
 Австралийские христиане ()
 Партия рыбалки и австралийского образа жизни () — выступает против любых запретов на любительское рыболовство
 Австралийская протекционистская партия ( Protectionist Party) — крайне правая партия, протекционизм, национализм, социальный консерватизм
 Партия Разума () — либертарианская, против цензуры в Интернете, за легализацию абортов, права ЛГБТ, добровольную эвтаназию. Представлена в парламенте Виктории.
 Строительная партия Австралии () — выступает в поддержку строительной индустрии и за доступное жильё.
 Альянс воспитателей () — в поддержку опекунов и людей с ограниченными возможностями.
 Гражданский избирательный совет Австралии () — националистическая партия, связанная с международным движением Ларуша.
 Сельский альянс () — зелёная партия, выступающая за улучшение окружающей среды.
 «Марихуана поможет положить конец запретам» («Партия конопли») () — выступает за легализацию каннабиса.
 Либерально-демократическая партия () — либертарианство и классический либерализм
 «Нет карбоновому налогу: климатические скептики» () — центристская партия людей, сомневающихся в глобальном потеплении.
 Партия за равное воспитание () — за уменьшение государственного регулирования повседневной жизни семьи.
 «Единая нация» () — крайне правая националистическая
 «Восстань, Австралия» ()
 Светская партия Австралии () — поддерживает светские гуманистические этические принципы, выступает за разделение церкви и государства, права человека и социальную справедливость.
 Сенатор онлайн () — выступает за прямую электронную демократию.
 Социалистический альянс () — крайне левая, антикапиталистическая (марксистская и революционно-социалистическая), в защиту окружающей среды.
 Социалистическая партия равенства () — троцкистская, входит в Международный комитет Четвёртого интернационала.
 Партия за стабильное население Австралии () — выступает против роста численности населения, за стабильное население
 Коммунисты (, основана как Коммунистический альянс) — союз ряда коммунистических групп, отдельных лиц и компартий (включая КПА).
 Политическая партия первых народов () — левоцентристская партия в защиту коренных австралийцев.

Партии, зарегистрированные на уровне штатов

Австралийская столичная территория 
 Австралийская партия автомобилистов (Australian Motorist Party) — представляет интересы участников дорожного движения, как автомобилистов, так и пешеходов.
 Сообщество альянса (Community Alliance Party)
 Партия независимых Пангалло (Pangallo Independents Party) — создана журналистом Фрэнком Пангалло, известным расследованиями деятельности мафии.

Квинсленд 
 «Летнее время для Юго-Восточного Квинсленда» (Daylight Saving for South East Queensland; DS4SEQ) — выступает за введение в Юго-Восточном Квинсленде летнего времени.

Южная Австралия 
 Единый земельный налог — Налоговая партия (Fair Land Tax — Tax Party) — выступает за установление более благоприятных ставок земельного налога.
 «Свобода—Права человека—Окружающая среда—Обучение» (FREE (Freedom Rights Environment Educate Australia Party) Australia Party) — выступает в защиту гражданских свобод.
 «Геймеры для Кройдона» (Gamers 4 Croydon) — против введения R18+ классификации для видеоигр в Австралии и обязательной фильтрации интернета, занимает прогрессистские позиции. Была создана для того, чтобы не допустить переизбрания Генпрокурора Майкла Аткинсона в парламент штата от округа Кройдон (Аделаида).
 «Сохранить RAH» (Save the RAH) — была создана с целью не допустить переноса на новое место Королевской больницы Аделаиды (RAH), главной больницы города.
 Реформистская партия Сторма Саммерса (Stormy Summers Reform Party) — партию основал президент Ассоциации сексуальных реформ (SRA) для содействия легализации проституции.
 Объединённая партия (United Party).

Новый Южный Уэльс 
 «Нет парковочным счётчикам» (No Parking Meters Party) — была создана для отмены платы за парковку, которую рассматривала как «дополнительный налог на семейный автомобиль».
 «Открытый отдых» (Outdoor Recreation Party) — выступает в защиту охоты, рыбалки, туризма и активных видов спорта.
 Партия восстановления прав рабочих (Restore the Workers' Rights Party) — левоцентристская партия в защиту прав рабочих и профсоюзов.
 «Сохраните наше государство» (Save Our State; SOS) — первоначальное название «Спасите наши пригороды». Была создана горожанами недовольными городским планированием.
 Партия рыбалки (The Fishing Party; TFP) — выступает в защиту любительского рыболовства.
 Партия единства (Unity Party) — выступает за мультикультурализм и против расизма, против антииммиграционной политики, представляет интересы восточно-азиатских этнических общин.

Прочие партии 
 Коммунистическая партия Австралии (современная)
 Социалистическая альтернатива (Socialist Alternative) — крайне левая антикапиталистическая, основана на идеях троцкизма и «социализма снизу».

Исторические партии 
 Коммунистическая партия Австралии (1920—1991)
 :en:Australia Party
 :en:Australian Party
 :en:Centre-Line Party
 :en:City Country Alliance
 :en:Commonwealth Liberal Party
 :en:Democratic Labor Party
 :en:Free Trade Party
 :en:Lang Labour Party (:en:Non-Communist Labor Party)
 :en:Liberal and Country League
 :en:Liberal Movement
 :en:Natural Law Party
 :en:New LM
 :en:Nationalist Party of Australia
 :en:Protectionist Party
 :en:SA First
 :en:United Australia Party

Примечания 

Австралия
Партия